XXV чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал 6 октября 2015 и завершился 7 мая 2016 года с участием 8 команд.

Южненский «Химик» защитил свой титул и стал 6-кратным чемпионом Украины, став по общему количеству завоёванных чемпионств самым титулованным клубом в женском волейболе Украины наряду с черкасским «Кругом» и луганской «Искрой».

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели двухкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, где в четырёх съездных турах разыграли медали. Команды, которые заняли места с 5-го по 8-е, боролись в двухтуровом турнире за сохранение прописки в элите.

Предварительный этап

Турнирная таблица 

 За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0, за неявку снимается 1 очко.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.
 За неявку или неаргументированный отказ проводить календарный матч, с команды снимается одно турнирное очко.

Результаты и календарь матчей

Финальный этап

1—4 места 
Команды стартовали с бонусными очками согласно итогам 1-го этапа: «Северодончанка» – 3, «Химик» – 2, «Орбита» – 1, «Галычанка» – 0.

 За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0, за неявку снимается 1 очко.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.
 За неявку или неаргументированный отказ проводить календарный матч, с команды снимается одно турнирное очко.

5—8 места 
Команды стартовали с бонусными очками согласно итогам 1-го этапа: «Волынь» – 3, «Регина» – 2, «Белозгар» – 1, «Педуниверситет» – 0.

 За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0, за неявку снимается 1 очко.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.
 За неявку или неаргументированный отказ проводить календарный матч, с команды снимается одно турнирное очко.

Призёры 
 «Химик» (Южный): Екатерина Кальченко, Елена Расточило, Дарья Дрозд, Алла Политанская, Екатерина Сильченкова, Кристина Немцева, Инна Молодцова, Анастасия Чернуха, Алина Степанчук, Мина Томич, Татьяна Козлова (капитан команды), Елена Напалкова. Тренер — Сергей Голотов.

 «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье): Екатерина Фролова, Анна Довгополюк, Юлия Герасимова, Ольга Кравченко, Виктория Дедкова, Екатерина Скрипак (капитан команды), Наталья Дерюгина (либеро), Наталья Клименова (либеро), Юлия Яструб, Виктория Савченко, Анна Довгополюк, Ксения Еременко, Виктория Лохманчук, Полина Лютикова, Виктория Олейник, Анастасия Орлова, Полина Пасс, Ксения Пугач, Ольга Скрипак, Светлана Фартушняк. Тренер — Игорь Филиштинский.

 «Северодончанка» (Северодонецк): Людмила Афанасьевская, Таисия Хорольская, Карина Юрченко, Светлана Дорсман, Анна Лисеенкова (капитан команды), Ольга Балабанова, Наталья Луханина, Алина Гавриленко, Инна Денина, Виктория Котенко, Марина Лиссенкова, Марта Рау. Тренер — Гарий Егиазаров.

Индивидуальные призы

Ссылки 
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин-2015/16 

2015 год в волейболе
2016 год в волейболе